PTPRQ () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 332 амінокислот, а молекулярна маса — 260 924.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, рецепторів, протеїн-фосфатаз. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки